Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Вінус Вільямс.

Вільямс виграла фінал без боротьби, оскільки Єлена Докич знялась через розтягнення правого стегна.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  'Вінус Вільямс (переможниця)
  Жустін Енен (чвертьфінал)
  Амелі Моресмо (півфінал)
  Єлена Докич (фінал; знялась через розтягнення правого стегна)
  Моніка Селеш (півфінал)
 n/a
  Магдалена Малеєва (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)
  Олена Дементьєва (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Open Gaz de France 2002 Draw 

2002
Open Gaz de France